До списку лускокрилих Білорусі віднесено денних метеликів і молі, що були зареєстровані у Білорусі.

Згідно з останніми оцінками, існує 1,359 вид лускокрилих, що зустрічаються на території Білорусі.

Денні метелики

Hesperiidae 
 Carcharodus alceae (Esper, 1780)
 Carcharodus floccifera (Zeller, 1847)
 Carterocephalus palaemon (Pallas, 1771)
 Carterocephalus silvicola (Meigen, 1829)
 Erynnis tages (Linnaeus, 1758)
 Hesperia comma (Linnaeus, 1758)
 Heteropterus morpheus (Pallas, 1771)
 Ochlodes sylvanus (Esper, 1777)
 Pyrgus alveus (Hübner, 1803)
 Pyrgus malvae (Linnaeus, 1758)
 Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)
 Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)

Lycaenidae 
 Aricia agestis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Aricia artaxerxes (Fabricius, 1793)
 Aricia eumedon (Esper, 1780)
 Callophrys rubi (Linnaeus, 1758)
 Celastrina argiolus (Linnaeus, 1758)
 Cupido minimus (Fuessly, 1775)
 Cupido argiades (Pallas, 1771)
 Cyaniris semiargus (Rottemburg, 1775)
 Favonius quercus (Linnaeus, 1758)
 Glaucopsyche alexis (Poda, 1761)
 Lycaena alciphron (Rottemburg, 1775)
 Lycaena dispar (Haworth, 1802)
 Lycaena helle (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycaena hippothoe (Linnaeus, 1761)
 Lycaena phlaeas (Linnaeus, 1761)
 Lycaena tityrus (Poda, 1761)
 Lycaena virgaureae (Linnaeus, 1758)
 Phengaris alcon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Phengaris arion (Linnaeus, 1758)
 Phengaris nausithous (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus argus (Linnaeus, 1758)
 Plebejus argyrognomon (Bergstrasser, 1779)
 Plebejus idas (Linnaeus, 1761)
 Plebejus optilete (Knoch, 1781)
 Polyommatus amandus (Schneider, 1792)
 Polyommatus icarus (Rottemburg, 1775)
 Satyrium ilicis (Esper, 1779)
 Satyrium spini (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Satyrium w-album (Knoch, 1782)
 Thecla betulae (Linnaeus, 1758)

Nymphalidae 
 Aglais io (Linnaeus, 1758)
 Aglais urticae (Linnaeus, 1758)
 Apatura ilia (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apatura iris (Linnaeus, 1758)
 Aphantopus hyperantus (Linnaeus, 1758)
 Araschnia levana (Linnaeus, 1758)
 Argynnis paphia (Linnaeus, 1758)
 Argynnis laodice (Pallas, 1771)
 Argynnis adippe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argynnis niobe (Linnaeus, 1758)
 Argynnis aglaja (Linnaeus, 1758)
 Boloria aquilonaris (Stichel, 1908)
 Boloria dia (Linnaeus, 1767)
 Boloria euphrosyne (Linnaeus, 1758)
 Boloria selene (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Boloria eunomia (Esper, 1799)
 Brenthis ino (Rottemburg, 1775)
 Coenonympha arcania (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha glycerion (Borkhausen, 1788)
 Coenonympha hero (Linnaeus, 1761)
 Coenonympha pamphilus (Linnaeus, 1758)
 Coenonympha tullia (Muller, 1764)
 Erebia ligea (Linnaeus, 1758)
 Erebia medusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euphydryas aurinia (Rottemburg, 1775)
 Euphydryas maturna (Linnaeus, 1758)
 Hipparchia semele (Linnaeus, 1758)
 Hyponephele lycaon (Rottemburg, 1775)
 Issoria lathonia (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata maera (Linnaeus, 1758)
 Lasiommata megera (Linnaeus, 1767)
 Limenitis camilla (Linnaeus, 1764)
 Limenitis populi (Linnaeus, 1758)
 Lopinga achine (Scopoli, 1763)
 Maniola jurtina (Linnaeus, 1758)
 Melanargia galathea (Linnaeus, 1758)
 Melitaea athalia (Rottemburg, 1775)
 Melitaea aurelia Nickerl, 1850
 Melitaea cinxia (Linnaeus, 1758)
 Melitaea diamina (Lang, 1789)
 Melitaea didyma (Esper, 1778)
 Melitaea phoebe (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nymphalis antiopa (Linnaeus, 1758)
 Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)
 Oeneis jutta (Hübner, 1806)
 Pararge aegeria (Linnaeus, 1758)
 Polygonia c-album (Linnaeus, 1758)
 Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)
 Vanessa cardui (Linnaeus, 1758)

Papilionidae 
 Papilio machaon Linnaeus, 1758
 Parnassius mnemosyne (Linnaeus, 1758)
 Zerynthia polyxena

Pieridae 
 Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)
 Aporia crataegi (Linnaeus, 1758)
 Colias croceus (Fourcroy, 1785)
 Colias hyale (Linnaeus, 1758)
 Colias myrmidone (Esper, 1781)
 Colias palaeno (Linnaeus, 1761)
 Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)
 Leptidea sinapis (Linnaeus, 1758)
 Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)
 Pieris napi (Linnaeus, 1758)
 Pieris rapae (Linnaeus, 1758)
 Pontia edusa (Fabricius, 1777)

Молі

Adelidae 
 Adela croesella (Scopoli, 1763)
 Adela reaumurella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora degeerella (Linnaeus, 1758)
 Nemophora dumerilella (Duponchel, 1839)

Alucitidae 
  Linnaeus, 1758

Argyresthiidae 
 Argyresthia brockeella (Hübner, 1813)
 Argyresthia conjugella Zeller, 1839
 Argyresthia curvella (Linnaeus, 1761)
 Argyresthia goedartella (Linnaeus, 1758)
 Argyresthia pruniella (Clerck, 1759)
 Argyresthia pygmaeella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Argyresthia retinella Zeller, 1839
 Argyresthia semifusca (Haworth, 1828)
 Argyresthia spinosella Stainton, 1849
 Argyresthia glabratella (Zeller, 1847)
 Argyresthia illuminatella Zeller, 1839

Batrachedridae 
 Batrachedra pinicolella (Zeller, 1839)
 Batrachedra praeangusta (Haworth, 1828)

Bedelliidae 
 Bedellia somnulentella (Zeller, 1847)

Blastobasidae 
 Hypatopa binotella (Thunberg, 1794)
 Hypatopa inunctella Zeller, 1839

Brahmaeidae 
 Lemonia dumi (Linnaeus, 1761)

Bucculatricidae 
 Bucculatrix albedinella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix artemisiella Herrich-Schäffer, 1855
 Bucculatrix bechsteinella (Bechstein & Scharfenberg, 1805)
 Bucculatrix cidarella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix cristatella (Zeller, 1839)
 Bucculatrix demaryella (Duponchel, 1840)
 Bucculatrix frangutella (Goeze, 1783)
 Bucculatrix gnaphaliella (Treitschke, 1833)
 Bucculatrix ratisbonensis Stainton, 1861
 Bucculatrix thoracella (Thunberg, 1794)
 Bucculatrix ulmella Zeller, 1848

Chimabachidae 
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Choreutidae 
 Anthophila fabriciana (Linnaeus, 1767)
 Choreutis pariana (Clerck, 1759)
 Tebenna bjerkandrella (Thunberg, 1784)

Cosmopterigidae 
 Cosmopterix lienigiella Zeller, 1846
 Cosmopterix orichalcea Stainton, 1861
 Cosmopterix zieglerella (Hübner, 1810)
 Eteobalea anonymella (Riedl, 1965)
 Limnaecia phragmitella Stainton, 1851
 Pancalia leuwenhoekella (Linnaeus, 1761)
 Pancalia schwarzella (Fabricius, 1798)
 Sorhagenia rhamniella (Zeller, 1839)

Cossidae 
 Acossus terebra (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cossus cossus (Linnaeus, 1758)
 Phragmataecia castaneae (Hübner, 1790)
 Zeuzera pyrina (Linnaeus, 1761)

Crambidae 
 Acentria ephemerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agriphila aeneociliella (Eversmann, 1844)
  (Haworth, 1811)
 Agriphila poliellus (Treitschke, 1832)
 Agrotera nemoralis (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1793)
 Anania perlucidalis (Hübner, 1809)
 Anania stachydalis (Germar, 1821)
 Atralata albofascialis (Treitschke, 1829)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
  (Zincken, 1817)
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1848
  Zeller, 1850
 Cynaeda dentalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1794)
 Donacaula mucronella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ecpyrrhorrhoe rubiginalis (Hübner, 1796)
 Elophila nymphaeata (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1846)
  (Linnaeus, 1758)
 Eudonia murana (Curtis, 1827)
  (Curtis, 1827)
  (Stainton, 1849)
 Eurrhypis pollinalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Evergestis extimalis (Scopoli, 1763)
 Evergestis forficalis (Linnaeus, 1758)
 Evergestis frumentalis (Linnaeus, 1761)
 Evergestis pallidata (Hufnagel, 1767)
 Heliothela wulfeniana (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
 Ostrinia palustralis (Hübner, 1796)
 Paracorsia repandalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Paratalanta hyalinalis (Hübner, 1796)
 Pediasia luteella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pleuroptya ruralis (Scopoli, 1763)
 Pyrausta aerealis (Hübner, 1793)
 Pyrausta aurata (Scopoli, 1763)
 Pyrausta ostrinalis (Hübner, 1796)
 Sclerocona acutella (Eversmann, 1842)
  (Treitschke, 1829)
  (La Harpe, 1855)
  Knaggs, 1866
 Scoparia pyralella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Haworth, 1811
  (Hübner, 1796)
 Udea accolalis (Zeller, 1867)
  (Herrich-Schäffer, 1848)
 Udea ferrugalis (Hübner, 1796)
 Udea fulvalis (Hübner, 1809)
 Udea hamalis (Thunberg, 1788)
 Uresiphita gilvata (Fabricius, 1794)
  (Zincken, 1821)

Douglasiidae 
  (Zeller, 1839)
 Tinagma perdicella Zeller, 1839

Drepanidae 
 Achlya flavicornis (Linnaeus, 1758)
 Cilix glaucata (Scopoli, 1763)
 Drepana curvatula (Borkhausen, 1790)
 Drepana falcataria (Linnaeus, 1758)
 Falcaria lacertinaria (Linnaeus, 1758)
 Habrosyne pyritoides (Hufnagel, 1766)
 Ochropacha duplaris (Linnaeus, 1761)
 Polyploca ridens (Fabricius, 1787)
 Sabra harpagula (Esper, 1786)
 Tethea ocularis (Linnaeus, 1767)
 Tethea or (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tetheella fluctuosa (Hübner, 1803)
 Thyatira batis (Linnaeus, 1758)
 Watsonalla cultraria (Fabricius, 1775)

Elachistidae 
 Agonopterix alstromeriana (Clerck, 1759)
 Agonopterix angelicella (Hübner, 1813)
 Agonopterix arenella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix ciliella (Stainton, 1849)
 Agonopterix conterminella (Zeller, 1839)
 Agonopterix heracliana (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1817)
 Agonopterix kaekeritziana (Linnaeus, 1767)
 Agonopterix laterella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agonopterix liturosa (Haworth, 1811)
 Agonopterix multiplicella (Erschoff, 1877)
 Agonopterix ocellana (Fabricius, 1775)
 Agonopterix propinquella (Treitschke, 1835)
 Agonopterix purpurea (Haworth, 1811)
 Anchinia daphnella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Blastodacna atra (Haworth, 1828)
 Chrysoclista linneella (Clerck, 1759)
 Depressaria badiella (Hübner, 1796)
 Depressaria chaerophylli Zeller, 1839
 Depressaria daucella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Depressaria depressana (Fabricius, 1775)
 Depressaria emeritella Stainton, 1849
  Snellen, 1884
 Depressaria olerella Zeller, 1854
 Depressaria pimpinellae Zeller, 1839
 Depressaria pulcherrimella Stainton, 1849
 Depressaria radiella (Goeze, 1783)
  Tengstrom, 1848
 Depressaria ultimella Stainton, 1849
  (Fabricius, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Goeze, 1783)
  Fletcher, 1938
  (Lienig & Zeller, 1846)
  Stainton, 1849
 Heinemannia laspeyrella (Hübner, 1796)
 Hypercallia citrinalis (Scopoli, 1763)
 Semioscopis avellanella (Hübner, 1793)
 Semioscopis oculella (Thunberg, 1794)
 Semioscopis steinkellneriana (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Semioscopis strigulana (Denis & Schiffermuller, 1775)

Endromidae 
 Endromis versicolora (Linnaeus, 1758)

Epermeniidae 
 Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)
 Epermenia illigerella (Hübner, 1813)
 Ochromolopis ictella (Hübner, 1813)

Erebidae 
 Amata phegea (Linnaeus, 1758)
 Arctia caja (Linnaeus, 1758)
 Arctia festiva (Hufnagel, 1766)
 Arctia villica (Linnaeus, 1758)
 Arctornis l-nigrum (Muller, 1764)
 Atolmis rubricollis (Linnaeus, 1758)
 Autophila asiatica (Staudinger, 1888)
  (Hübner, 1808)
  (Staudinger, 1871)
 Callimorpha dominula (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
 Calyptra thalictri (Borkhausen, 1790)
 Catephia alchymista (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala adultera Menetries, 1856
 Catocala fraxini (Linnaeus, 1758)
 Catocala fulminea (Scopoli, 1763)
 Catocala nupta (Linnaeus, 1767)
 Catocala nymphagoga (Esper, 1787)
 Catocala pacta (Linnaeus, 1758)
 Catocala promissa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Catocala sponsa (Linnaeus, 1767)
 Colobochyla salicalis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coscinia cribraria (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
 Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)
 Diacrisia sannio (Linnaeus, 1758)
 Diaphora mendica (Clerck, 1759)
 Dicallomera fascelina (Linnaeus, 1758)
 Dysgonia algira (Linnaeus, 1767)
 Eilema complana (Linnaeus, 1758)
 Eilema depressa (Esper, 1787)
 Eilema griseola (Hübner, 1803)
 Eilema lurideola (Zincken, 1817)
 Eilema lutarella (Linnaeus, 1758)
 Eilema palliatella (Scopoli, 1763)
 Eilema pygmaeola (Doubleday, 1847)
 Eilema sororcula (Hufnagel, 1766)
 Eublemma minutata (Fabricius, 1794)
  (Clerck, 1759)
 Euclidia glyphica (Linnaeus, 1758)
 Euplagia quadripunctaria (Poda, 1761)
 Euproctis chrysorrhoea (Linnaeus, 1758)
  (Fuessly, 1775)
 Grammodes stolida (Fabricius, 1775)
  (Esper, 1789)
 Herminia grisealis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Herminia tarsicrinalis (Knoch, 1782)
 Herminia tarsipennalis (Treitschke, 1835)
 Hypena crassalis (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
 Hypena rostralis (Linnaeus, 1758)
 Hypenodes humidalis Doubleday, 1850
 Hyphoraia aulica (Linnaeus, 1758)
 Idia calvaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Laelia coenosa (Hübner, 1808)
 Laspeyria flexula (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Lithosia quadra (Linnaeus, 1758)
 Lygephila craccae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lygephila pastinum (Treitschke, 1826)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1822)
 Lymantria dispar (Linnaeus, 1758)
 Lymantria monacha (Linnaeus, 1758)
 Macrochilo cribrumalis (Hübner, 1793)
 Miltochrista miniata (Forster, 1771)
 Minucia lunaris (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Hübner, 1822)
 Orgyia recens (Hübner, 1819)
 Orgyia antiqua (Linnaeus, 1758)
 Paracolax tristalis (Fabricius, 1794)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1758)
  Hübner, 1825
 Pechipogo strigilata (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1766)
 Pericallia matronula (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia fuliginosa (Linnaeus, 1758)
 Phragmatobia luctifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
 Polypogon gryphalis (Herrich-Schäffer, 1851)
 Polypogon tentacularia (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Stephens, 1834)
 Schrankia taenialis (Hübner, 1809)
 Scoliopteryx libatrix (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Eversmann, 1842)
 Spilosoma lubricipeda (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1766)
 Spilosoma urticae (Esper, 1789)
  (Hübner, 1808)
 Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Wocke, 1850)

Eriocraniidae 
 Eriocrania semipurpurella (Stephens, 1835)
 Eriocrania sparrmannella (Bosc, 1791)

Gelechiidae 
  (Clerck, 1759)
  (Wocke, 1862)
  (Hübner, 1796)
  (Hübner, 1796)
  (Clerck, 1759)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  Zeller, 1839
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1838)
  (Linnaeus, 1758)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1798)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Douglas, 1850)
  (Zeller, 1839)
  (Tengstrom, 1848)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1854)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1813)
  (Hübner, 1796)
  (Douglas, 1852)
  (Walker, 1864)
  (Treitschke, 1833)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Haworth, 1812)
  (Douglas, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Douglas, 1850)
  (Fabricius, 1775)
  (Thunberg, 1794)
  (Treitschke, 1835)
  (Zeller, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1761)
  (Schlager, 1849)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Fabricius, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  (Duponchel, 1843)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  Douglas, 1852
  (Schrank, 1802)
  Krulikovsky, 1905
  Zeller, 1839
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Staudinger, 1871
  (Zeller, 1839)
  Herrich-Schäffer, 1854
  Herrich-Schäffer, 1854
  (Hübner, 1817)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Omelko, 1986
  (Staudinger, 1859)
  (Zeller, 1839)
  (Haworth, 1828)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)
  Gozmany, 1954
  (Linnaeus, 1758)
  (Stainton, 1851)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Curtis, 1837)
  (Heinemann, 1870)
  (Frey, 1870)
  (Staudinger, 1883)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Douglas, 1850)
  (Hübner, 1817)
  (Geyer, 1832)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Treitschke, 1835)
  (Staudinger, 1876)
  (Zeller, 1839)
  (Hübner, 1805)
  (Fabricius, 1794)
  (Thunberg, 1794)
  (Scopoli, 1763)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
 Recurvaria nanella (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Sircom, 1850)
  (Treitschke, 1833)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  Povolny, 1968
  (Duponchel, 1843)
  (Fischer von Röslerstamm, 1841)
  (Heinemann, 1870)
  (Fuchs, 1886)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
 Sitotroga cerealella (Olivier, 1789)
  (Treitschke, 1833)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1813)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
  (Herrich-Schäffer, 1854)
  (Hübner, 1813)
  (Nowicki, 1860)
  (Haworth, 1828)
  (Stephens, 1834)

Geometridae 
 Abraxas grossulariata (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1799)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1776)
  (Thunberg, 1788)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Treitschke, 1828)
 Apeira syringaria (Linnaeus, 1758)
  (Guenee, 1858)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Esper, 1791)
 Biston betularia (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1803)
  (Linnaeus, 1758)
  (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1790)
  (Eversmann, 1837)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1813)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Knoch, 1781)
  (Linnaeus, 1761)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Fabricius, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Bastelberger, 1897)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1761)
  (Hufnagel, 1767)
  (Herrich-Schäffer, 1839)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1792)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Werneburg, 1859)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Muller, 1764)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1790)
  (Hübner, 1813)
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Scopoli, 1763)
  (Fabricius, 1787)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1809)
  (Linnaeus, 1761)
  (Haworth, 1809)
  (Haworth, 1809)
  (Goeze, 1781)
  (Clerck, 1759)
  Djakonov, 1926
  Doubleday, 1856
  (Duponchel, 1831)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Lienig, 1846)
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1848
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1852
  Moschler, 1860
  (de Villers, 1789)
  (Hübner, 1813)
  (Hufnagel, 1767)
  (Zetterstedt, 1839)
  (Hübner, 1825)
  (Freyer, 1841)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Rossler, 1866
  (Hübner, 1813)
  Schutze & Pinker, 1968
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1799)
  (Hübner, 1813)
  (Haworth, 1809)
  (Eversmann, 1848)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  Boisduval, 1840
  (Hübner, 1813)
  Herrich-Schäffer, 1852
  Herrich-Schäffer, 1848
  (Hübner, 1813)
  (Fabricius, 1787)
  Doubleday, 1861
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Fabricius, 1787)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Haworth, 1809)
  (Esper, 1795)
  (Hübner, 1789)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Scopoli, 1763)
  (Linnaeus, 1758)
  (Thunberg, 1784)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Freyer, 1831)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hufnagel, 1767)
  (Hübner, 1799)
  (Herrich-Schäffer, 1847)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Goeze, 1781)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Idaea muricata (Hufnagel, 1767)
  (Scopoli, 1763)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Schrank, 1802)
  (Hufnagel, 1767)
  (Borkhausen, 1794)
  (Hübner, 1799)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Metcalfe, 1917)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1809)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hufnagel, 1767)
 Lomaspilis marginata (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Clerck, 1759)
  (Hübner, 1790)
  (Hufnagel, 1767)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Thunberg, 1784)
  (Clerck, 1759)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1809)
  (Linnaeus, 1758)
  (Stephens, 1831)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Retzius, 1783)
  (Scopoli, 1763)
  (Hufnagel, 1767)
  (Fabricius, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Clerck, 1759)
 Operophtera brumata (Linnaeus, 1758)
  (Scharfenberg, 1805)
  (Linnaeus, 1758)
  (Borkhausen, 1794)
  (Linnaeus, 1758)
  (Hübner, 1799)
 Parectropis similaria (Hufnagel, 1767)
 Pasiphila chloerata (Mabille, 1870)
 Pasiphila debiliata (Hübner, 1817)
 Pasiphila rectangulata (Linnaeus, 1758)
 Pelurga comitata (Linnaeus, 1758)
 Pennithera firmata (Hübner, 1822)
 Perconia strigillaria (Hübner, 1787)
 Peribatodes rhomboidaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma affinitata (Stephens, 1831)
 Perizoma albulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma alchemillata (Linnaeus, 1758)
 Perizoma bifaciata (Haworth, 1809)
 Perizoma blandiata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Perizoma flavofasciata (Thunberg, 1792)
 Perizoma hydrata (Treitschke, 1829)
 Perizoma minorata (Treitschke, 1828)
 Petrophora chlorosata (Scopoli, 1763)
 Phibalapteryx virgata (Hufnagel, 1767)
 Phigalia pilosaria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Philereme transversata (Hufnagel, 1767)
 Philereme vetulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Plagodis dolabraria (Linnaeus, 1767)
 Plagodis pulveraria (Linnaeus, 1758)
 Plemyria rubiginata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pseudopanthera macularia (Linnaeus, 1758)
 Pseudoterpna pruinata (Hufnagel, 1767)
 Pterapherapteryx sexalata (Retzius, 1783)
 Rheumaptera hastata (Linnaeus, 1758)
 Rhodostrophia vibicaria (Clerck, 1759)
  (Zeller, 1852)
 Scopula floslactata (Haworth, 1809)
 Scopula immutata (Linnaeus, 1758)
 Scopula incanata (Linnaeus, 1758)
 Scopula marginepunctata (Goeze, 1781)
 Scopula ternata Schrank, 1802
 Scopula caricaria (Reutti, 1853)
 Scopula corrivalaria (Kretschmar, 1862)
 Scopula decorata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scopula immorata (Linnaeus, 1758)
 Scopula nemoraria (Hübner, 1799)
 Scopula nigropunctata (Hufnagel, 1767)
 Scopula ornata (Scopoli, 1763)
 Scopula rubiginata (Hufnagel, 1767)
 Scopula virgulata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scotopteryx chenopodiata (Linnaeus, 1758)
 Scotopteryx luridata (Hufnagel, 1767)
 Scotopteryx moeniata (Scopoli, 1763)
 Scotopteryx mucronata (Scopoli, 1763)
 Selenia dentaria (Fabricius, 1775)
 Selenia lunularia (Hübner, 1788)
 Selenia tetralunaria (Hufnagel, 1767)
 Siona lineata (Scopoli, 1763)
 Spargania luctuata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Stegania cararia (Hübner, 1790)
 Synopsia sociaria (Hübner, 1799)
 Thalera fimbrialis (Scopoli, 1763)
 Thera juniperata (Linnaeus, 1758)
 Thera obeliscata (Hübner, 1787)
 Thera variata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Thetidia smaragdaria (Fabricius, 1787)
 Timandra comae Schmidt, 1931
 Trichopteryx carpinata (Borkhausen, 1794)
 Venusia blomeri (Curtis, 1832)
 Xanthorhoe biriviata (Borkhausen, 1794)
 Xanthorhoe designata (Hufnagel, 1767)
 Xanthorhoe ferrugata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe fluctuata (Linnaeus, 1758)
 Xanthorhoe montanata (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthorhoe quadrifasiata (Clerck, 1759)
 Xanthorhoe spadicearia (Denis & Schiffermuller, 1775)

Glyphipterigidae 
 Acrolepiopsis assectella (Zeller, 1839)
 Glyphipterix forsterella (Fabricius, 1781)
 Glyphipterix thrasonella (Scopoli, 1763)

Gracillariidae 
  (Fabricius, 1798)
  (Thunberg, 1794)
  (Nickerl, 1864)
  (Scopoli, 1763)
  (Hübner, 1813)
  (Fabricius, 1794)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1850)
  (Stainton, 1854)
  (Stainton, 1850)
  (Zeller, 1850)
  (Stainton, 1850)
  (Zeller, 1850)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Fabricius, 1781)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Nicelli, 1851)
  (Hübner, 1796)
  (Bouche, 1834)
  (Zeller, 1846)
  (Zeller, 1846)
  (Fabricius, 1781)
  (Zeller, 1839)
  (Zeller, 1839)
  (Stainton, 1851)
  (Logan, 1851)
  (Frey, 1856)
  (Zeller, 1846)
  (Treitschke, 1833)
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1758)
  (Bjerkander, 1790)
  (Sircom, 1848)
  (Zeller, 1846)
  (Frey, 1855)
  (Zeller, 1846)
  (Hübner, 1817)

Heliozelidae 
  (Haworth, 1828)

Hepialidae 
 Hepialus humuli (Linnaeus, 1758)
  (DeGeer, 1778)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1761)

Incurvariidae 
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Haworth, 1828

Lasiocampidae 
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Linnaeus, 1758)
 Malacosoma castrensis (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)
  (Linnaeus, 1758)

Limacodidae 
  (Hufnagel, 1766)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)

Lyonetiidae 
  (Stainton, 1851)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (O. Costa, 1836)
  (Reutti, 1853)
  (Hübner, 1813)
  (Linnaeus, 1758)
  Wocke, 1859
  (Hübner, 1796)

Micropterigidae 
  (Scopoli, 1763)
  (Scopoli, 1763)
 Micropterix calthella (Linnaeus, 1761)

Momphidae 
  (Zeller, 1839)
  Riedl, 1965
  (Hübner, 1819)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Treitschke, 1833)
  (Haworth, 1828)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Zeller, 1839)

Nepticulidae 
  (Zeller, 1839)
  (Linnaeus, 1767)
  (Zeller, 1848)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Zeller, 1839)
  (Herrich-Schäffer, 1855)
  (Stainton, 1857)

Noctuidae 
 Abrostola asclepiadis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Abrostola tripartita (Hufnagel, 1766)
 Abrostola triplasia (Linnaeus, 1758)
 Acontia trabealis (Scopoli, 1763)
 Acronicta aceris (Linnaeus, 1758)
 Acronicta leporina (Linnaeus, 1758)
 Acronicta strigosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta alni (Linnaeus, 1767)
 Acronicta cuspis (Hübner, 1813)
 Acronicta psi (Linnaeus, 1758)
 Acronicta tridens (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta auricoma (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta cinerea (Hufnagel, 1766)
 Acronicta euphorbiae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Acronicta menyanthidis (Esper, 1789)
 Acronicta rumicis (Linnaeus, 1758)
 Actinotia polyodon (Clerck, 1759)
 Aedia funesta (Esper, 1786)
 Agrochola lychnidis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola helvola (Linnaeus, 1758)
 Agrochola litura (Linnaeus, 1758)
 Agrochola nitida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrochola lota (Clerck, 1759)
 Agrochola macilenta (Hübner, 1809)
 Agrochola laevis (Hübner, 1803)
 Agrochola circellaris (Hufnagel, 1766)
 Agrotis bigramma (Esper, 1790)
 Agrotis cinerea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)
 Agrotis exclamationis (Linnaeus, 1758)
 Agrotis ipsilon (Hufnagel, 1766)
 Agrotis segetum (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Agrotis vestigialis (Hufnagel, 1766)
 Allophyes oxyacanthae (Linnaeus, 1758)
 Ammoconia caecimacula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipoea fucosa (Freyer, 1830)
 Amphipoea lucens (Freyer, 1845)
 Amphipoea oculea (Linnaeus, 1761)
 Amphipyra berbera Rungs, 1949
 Amphipyra livida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Amphipyra perflua (Fabricius, 1787)
 Amphipyra pyramidea (Linnaeus, 1758)
 Amphipyra tragopoginis (Clerck, 1759)
 Anarta myrtilli (Linnaeus, 1761)
 Anarta dianthi (Tauscher, 1809)
 Anarta trifolii (Hufnagel, 1766)
 Anorthoa munda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Antitype chi (Linnaeus, 1758)
 Apamea anceps (Denis & Schiffermuller, 1775)
  Donzel, 1837
 Apamea crenata (Hufnagel, 1766)
 Apamea epomidion (Haworth, 1809)
 Apamea furva (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea illyria Freyer, 1846
 Apamea lateritia (Hufnagel, 1766)
 Apamea lithoxylaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apamea monoglypha (Hufnagel, 1766)
 Apamea oblonga (Haworth, 1809)
 Apamea remissa (Hübner, 1809)
 Apamea scolopacina (Esper, 1788)
 Apamea sordens (Hufnagel, 1766)
 Apamea sublustris (Esper, 1788)
 Apamea unanimis (Hübner, 1813)
 Aporophyla lutulenta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Apterogenum ypsillon (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Archanara dissoluta (Treitschke, 1825)
 Arenostola phragmitidis (Hübner, 1803)
 Asteroscopus sphinx (Hufnagel, 1766)
 Athetis pallustris (Hübner, 1808)
 Atypha pulmonaris (Esper, 1790)
 Autographa bractea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Autographa buraetica (Staudinger, 1892)
 Autographa gamma (Linnaeus, 1758)
 Autographa jota (Linnaeus, 1758)
 Autographa pulchrina (Haworth, 1809)
 Axylia putris (Linnaeus, 1761)
 Blepharita amica (Treitschke, 1825)
 Brachionycha nubeculosa (Esper, 1785)
 Brachylomia viminalis (Fabricius, 1776)
 Bryophila ereptricula Treitschke, 1825
 Bryophila raptricula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Bryophila domestica (Hufnagel, 1766)
 Calamia tridens (Hufnagel, 1766)
 Callopistria juventina (Stoll, 1782)
 Calophasia lunula (Hufnagel, 1766)
 Caradrina morpheus (Hufnagel, 1766)
 Caradrina clavipalpis Scopoli, 1763
 Caradrina selini Boisduval, 1840
 Celaena haworthii (Curtis, 1829)
 Ceramica pisi (Linnaeus, 1758)
 Cerapteryx graminis (Linnaeus, 1758)
 Cerastis leucographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cerastis rubricosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Charanyca trigrammica (Hufnagel, 1766)
 Charanyca ferruginea (Esper, 1785)
 Chersotis cuprea (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Staudinger, 1897)
 Chilodes maritima (Tauscher, 1806)
 Chloantha hyperici (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Colocasia coryli (Linnaeus, 1758)
 Conisania leineri (Freyer, 1836)
 Conistra rubiginosa (Scopoli, 1763)
 Conistra vaccinii (Linnaeus, 1761)
 Conistra erythrocephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Conistra rubiginea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Coranarta cordigera (Thunberg, 1788)
 Cosmia trapezina (Linnaeus, 1758)
 Cosmia diffinis (Linnaeus, 1767)
 Cosmia pyralina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cosmia affinis (Linnaeus, 1767)
 Craniophora ligustri (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cryphia algae (Fabricius, 1775)
 Crypsedra gemmea (Treitschke, 1825)
 Cucullia absinthii (Linnaeus, 1761)
 Cucullia artemisiae (Hufnagel, 1766)
 Cucullia balsamitae Boisduval, 1840
 Cucullia chamomillae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia fraudatrix Eversmann, 1837
 Cucullia praecana Eversmann, 1843
 Cucullia umbratica (Linnaeus, 1758)
 Cucullia lychnitis Rambur, 1833
 Cucullia scrophulariae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Cucullia verbasci (Linnaeus, 1758)
 Dasypolia templi (Thunberg, 1792)
 Deltote bankiana (Fabricius, 1775)
 Deltote deceptoria (Scopoli, 1763)
 Deltote uncula (Clerck, 1759)
 Deltote pygarga (Hufnagel, 1766)
 Denticucullus pygmina (Haworth, 1809)
 Diachrysia chrysitis (Linnaeus, 1758)
 Diachrysia stenochrysis (Warren, 1913)
 Diarsia brunnea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Diarsia dahlii (Hübner, 1813)
 Diarsia mendica (Fabricius, 1775)
 Diarsia rubi (Vieweg, 1790)
 Dichagyris signifera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Dicycla oo (Linnaeus, 1758)
 Diloba caeruleocephala (Linnaeus, 1758)
 Dryobotodes eremita (Fabricius, 1775)
 Dypterygia scabriuscula (Linnaeus, 1758)
 Elaphria venustula (Hübner, 1790)
 Enargia paleacea (Esper, 1788)
 Eremobia ochroleuca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euchalcia modestoides Poole, 1989
 Euchalcia variabilis (Piller, 1783)
 Eugnorisma depuncta (Linnaeus, 1761)
 Euplexia lucipara (Linnaeus, 1758)
 Eupsilia transversa (Hufnagel, 1766)
 Eurois occulta (Linnaeus, 1758)
 Euxoa aquilina (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa eruta (Hübner, 1817)
 Euxoa nigricans (Linnaeus, 1761)
 Euxoa obelisca (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Euxoa recussa (Hübner, 1817)
 Globia algae (Esper, 1789)
 Globia sparganii (Esper, 1790)
 Graphiphora augur (Fabricius, 1775)
 Griposia aprilina (Linnaeus, 1758)
 Hada plebeja (Linnaeus, 1761)
 Hadena perplexa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena compta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hadena confusa (Hufnagel, 1766)
 Hadena filograna (Esper, 1788)
 Hecatera bicolorata (Hufnagel, 1766)
 Hecatera cappa (Hübner, 1809)
 Heliothis maritima Graslin, 1855
 Heliothis viriplaca (Hufnagel, 1766)
 Helotropha leucostigma (Hübner, 1808)
 Hoplodrina ambigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina blanda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Hoplodrina octogenaria (Goeze, 1781)
 Hydraecia micacea (Esper, 1789)
 Hyppa rectilinea (Esper, 1788)
 Ipimorpha contusa (Freyer, 1849)
 Ipimorpha retusa (Linnaeus, 1761)
 Ipimorpha subtusa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia contigua (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia suasa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lacanobia thalassina (Hufnagel, 1766)
 Lacanobia oleracea (Linnaeus, 1758)
 Lacanobia w-latinum (Hufnagel, 1766)
 Lamprotes c-aureum (Knoch, 1781)
 Lasionycta imbecilla (Fabricius, 1794)
 Lasionycta proxima (Hübner, 1809)
 Lateroligia ophiogramma (Esper, 1794)
 Lenisa geminipuncta (Haworth, 1809)
 Leucania comma (Linnaeus, 1761)
 Leucania obsoleta (Hübner, 1803)
  (Hübner, 1824)
 Lithophane consocia (Borkhausen, 1792)
 Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)
 Lithophane lamda (Fabricius, 1787)
 Lithophane socia (Hufnagel, 1766)
 Litoligia literosa (Haworth, 1809)
 Luperina testacea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Lycophotia porphyrea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Macdunnoughia confusa (Stephens, 1850)
 Mamestra brassicae (Linnaeus, 1758)
 Melanchra persicariae (Linnaeus, 1761)
 Mesapamea secalella Remm, 1983
 Mesapamea secalis (Linnaeus, 1758)
 Mesogona acetosellae (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mesogona oxalina (Hübner, 1803)
 Mesoligia furuncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mniotype adusta (Esper, 1790)
 Mniotype bathensis (Lutzau, 1901)
 Mniotype satura (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Moma alpium (Osbeck, 1778)
 Mythimna albipuncta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna ferrago (Fabricius, 1787)
 Mythimna l-album (Linnaeus, 1767)
 Mythimna conigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mythimna impura (Hübner, 1808)
 Mythimna pallens (Linnaeus, 1758)
 Mythimna straminea (Treitschke, 1825)
 Naenia typica (Linnaeus, 1758)
  (Eversmann, 1844)
 Noctua fimbriata (Schreber, 1759)
 Noctua janthina Denis & Schiffermuller, 1775
 Noctua orbona (Hufnagel, 1766)
 Noctua pronuba (Linnaeus, 1758)
 Nonagria typhae (Thunberg, 1784)
 Nyctobrya muralis (Forster, 1771)
 Ochropleura plecta (Linnaeus, 1761)
 Oligia fasciuncula (Haworth, 1809)
 Oligia latruncula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oligia strigilis (Linnaeus, 1758)
 Oligia versicolor (Borkhausen, 1792)
 Opigena polygona (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia gracilis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia opima (Hübner, 1809)
 Orthosia cerasi (Fabricius, 1775)
 Orthosia cruda (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia miniosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Orthosia populeti (Fabricius, 1775)
 Orthosia incerta (Hufnagel, 1766)
 Orthosia gothica (Linnaeus, 1758)
 Oxicesta geographica (Fabricius, 1787)
 Pachetra sagittigera (Hufnagel, 1766)
 Panemeria tenebrata (Scopoli, 1763)
 Panolis flammea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Panthea coenobita (Esper, 1785)
 Papestra biren (Goeze, 1781)
 Paradiarsia punicea (Hübner, 1803)
 Parastichtis suspecta (Hübner, 1817)
 Peridroma saucia (Hübner, 1808)
 Phlogophora meticulosa (Linnaeus, 1758)
 Phlogophora scita (Hübner, 1790)
 Photedes fluxa (Hübner, 1809)
 Photedes minima (Haworth, 1809)
 Plusia festucae (Linnaeus, 1758)
 Plusia putnami (Grote, 1873)
 Plusidia cheiranthi (Tauscher, 1809)
 Polia bombycina (Hufnagel, 1766)
 Polia hepatica (Clerck, 1759)
 Polia nebulosa (Hufnagel, 1766)
 Polychrysia moneta (Fabricius, 1787)
  (Menetries, 1847)
 Protolampra sobrina (Duponchel, 1843)
 Pseudeustrotia candidula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pyrrhia umbra (Hufnagel, 1766)
 Rhizedra lutosa (Hübner, 1803)
 Rhyacia simulans (Hufnagel, 1766)
 Senta flammea (Curtis, 1828)
 Sideridis rivularis (Fabricius, 1775)
 Sideridis reticulata (Goeze, 1781)
 Sideridis turbida (Esper, 1790)
 Simyra albovenosa (Goeze, 1781)
 Simyra nervosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Spaelotis ravida (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Subacronicta megacephala (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Syngrapha interrogationis (Linnaeus, 1758)
 Syngrapha microgamma (Hübner, 1823)
 Thalpophila matura (Hufnagel, 1766)
 Tholera cespitis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tholera decimalis (Poda, 1761)
 Tiliacea aurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Tiliacea citrago (Linnaeus, 1758)
 Tiliacea sulphurago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Trachea atriplicis (Linnaeus, 1758)
  (Esper, 1785)
 Tyta luctuosa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia gilvago (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xanthia icteritia (Hufnagel, 1766)
 Xanthia ocellaris (Borkhausen, 1792)
 Xanthia togata (Esper, 1788)
 Xestia c-nigrum (Linnaeus, 1758)
 Xestia ditrapezium (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia triangulum (Hufnagel, 1766)
 Xestia speciosa (Hübner, 1813)
 Xestia baja (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xestia castanea (Esper, 1798)
 Xestia stigmatica (Hübner, 1813)
 Xestia xanthographa (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Xylena solidaginis (Hübner, 1803)
 Xylena exsoleta (Linnaeus, 1758)
 Xylena vetusta (Hübner, 1813)
 Xylocampa areola (Esper, 1789)

Nolidae 
 Bena bicolorana (Fuessly, 1775)
 Earias clorana (Linnaeus, 1761)
  (Boisduval, 1833)
 Earias vernana (Fabricius, 1787)
 Meganola albula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Meganola strigula (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Nola aerugula (Hübner, 1793)
 Nola confusalis (Herrich-Schäffer, 1847)
 Nola cucullatella (Linnaeus, 1758)
 Nycteola degenerana (Hübner, 1799)
 Nycteola revayana (Scopoli, 1772)
 Pseudoips prasinana (Linnaeus, 1758)

Notodontidae 
 Cerura erminea (Esper, 1783)
 Cerura vinula (Linnaeus, 1758)
 Clostera anachoreta (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Clostera anastomosis (Linnaeus, 1758)
 Clostera curtula (Linnaeus, 1758)
 Clostera pigra (Hufnagel, 1766)
 Drymonia dodonaea (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Drymonia ruficornis (Hufnagel, 1766)
 Furcula bicuspis (Borkhausen, 1790)
 Furcula bifida (Brahm, 1787)
 Furcula furcula (Clerck, 1759)
 Gluphisia crenata (Esper, 1785)
 Harpyia milhauseri (Fabricius, 1775)
 Leucodonta bicoloria (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta dromedarius (Linnaeus, 1767)
 Notodonta torva (Hübner, 1803)
 Notodonta tritophus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Notodonta ziczac (Linnaeus, 1758)
 Odontosia carmelita (Esper, 1799)
 Odontosia sieversii (Menetries, 1856)
 Peridea anceps (Goeze, 1781)
 Phalera bucephala (Linnaeus, 1758)
 Pheosia gnoma (Fabricius, 1776)
 Pheosia tremula (Clerck, 1759)
 Pterostoma palpina (Clerck, 1759)
 Ptilodon capucina (Linnaeus, 1758)
 Ptilophora plumigera (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Pygaera timon (Hübner, 1803)
 Stauropus fagi (Linnaeus, 1758)

Oecophoridae 
 Bisigna procerella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Borkhausenia luridicomella (Herrich-Schäffer, 1856)
 Denisia similella (Hübner, 1796)
 Denisia stipella (Linnaeus, 1758)
 Endrosis sarcitrella (Linnaeus, 1758)
 Epicallima formosella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Harpella forficella (Scopoli, 1763)
 Hofmannophila pseudospretella (Stainton, 1849)
 Metalampra cinnamomea (Zeller, 1839)
 Pleurota bicostella (Clerck, 1759)

Opostegidae 
 Opostega salaciella (Treitschke, 1833)

Peleopodidae 
 Carcina quercana (Fabricius, 1775)

Plutellidae 
 Plutella xylostella (Linnaeus, 1758)

Praydidae 
 Atemelia torquatella (Lienig & Zeller, 1846)
 Prays fraxinella (Bjerkander, 1784)

Prodoxidae 
 Lampronia capitella (Clerck, 1759)
 Lampronia corticella (Linnaeus, 1758)

Pterophoridae 
 Agdistis adactyla (Hübner, 1819)
 Amblyptilia punctidactyla (Haworth, 1811)
 Buckleria paludum (Zeller, 1839)
 Emmelina monodactyla (Linnaeus, 1758)
 Hellinsia didactylites (Strom, 1783)
 Merrifieldia baliodactylus (Zeller, 1841)
 Merrifieldia tridactyla (Linnaeus, 1758)
 Oidaematophorus lithodactyla (Treitschke, 1833)
 Oxyptilus chrysodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Oxyptilus parvidactyla (Haworth, 1811)
 Platyptilia calodactyla (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Platyptilia tesseradactyla (Linnaeus, 1761)
 Pterophorus pentadactyla (Linnaeus, 1758)
 Stenoptilia pelidnodactyla (Stein, 1837)
 Stenoptilia pterodactyla (Linnaeus, 1761)
 Wheeleria obsoletus (Zeller, 1841)

Pyralidae 
 Homoeosoma inustella Ragonot, 1884
 Hypsopygia costalis (Fabricius, 1775)
 Hypsopygia glaucinalis (Linnaeus, 1758)
 Plodia interpunctella (Hübner, 1813)
 Pyralis regalis Denis & Schiffermuller, 1775
 Synaphe punctalis (Fabricius, 1775)
 Vitula biviella (Zeller, 1848)

Saturniidae 
 Aglia tau (Linnaeus, 1758)
 Saturnia pavonia (Linnaeus, 1758)

Scythrididae 
 Parascythris muelleri (Mann, 1871)
 Scythris apicalis (Zeller, 1847)
 Scythris bifissella (O. Hofmann, 1889)
 Scythris cicadella (Zeller, 1839)
 Scythris clavella (Zeller, 1855)
 Scythris cuspidella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris disparella (Tengstrom, 1848)
 Scythris fuscoaenea (Haworth, 1828)
 Scythris fuscopterella Bengtsson, 1977
 Scythris inertella (Zeller, 1855)
 Scythris laminella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Scythris limbella (Fabricius, 1775)
 Scythris palustris (Zeller, 1855)
 Scythris picaepennis (Haworth, 1828)
 Scythris podoliensis Rebel, 1938
 Scythris productella (Zeller, 1839)
 Scythris pudorinella (Moschler, 1866)
 Scythris seliniella (Zeller, 1839)
 Scythris setiella (Zeller, 1870)
 Scythris sinensis (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Scythris subseliniella (Heinemann, 1876)

Sesiidae 
 Bembecia ichneumoniformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Chamaesphecia empiformis (Esper, 1783)
 Paranthrene tabaniformis (Rottemburg, 1775)
 Pennisetia hylaeiformis (Laspeyres, 1801)
 Pyropteron muscaeformis (Esper, 1783)
 Sesia apiformis (Clerck, 1759)
 Sesia melanocephala Dalman, 1816
 Synanthedon conopiformis (Esper, 1782)
 Synanthedon culiciformis (Linnaeus, 1758)
 Synanthedon formicaeformis (Esper, 1783)
 Synanthedon myopaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon scoliaeformis (Borkhausen, 1789)
 Synanthedon spheciformis (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Synanthedon tipuliformis (Clerck, 1759)
 Synanthedon vespiformis (Linnaeus, 1761)

Sphingidae 
 Acherontia atropos (Linnaeus, 1758)
 Agrius convolvuli (Linnaeus, 1758)
 Daphnis nerii (Linnaeus, 1758)
 Deilephila elpenor (Linnaeus, 1758)
 Deilephila porcellus (Linnaeus, 1758)
 Hemaris fuciformis (Linnaeus, 1758)
 Hemaris tityus (Linnaeus, 1758)
 Hyles euphorbiae (Linnaeus, 1758)
 Hyles gallii (Rottemburg, 1775)
 Hyles livornica (Esper, 1780)
 Laothoe amurensis (Staudinger, 1879)
 Laothoe populi (Linnaeus, 1758)
 Macroglossum stellatarum (Linnaeus, 1758)
 Marumba quercus (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Mimas tiliae (Linnaeus, 1758)
 Proserpinus proserpina (Pallas, 1772)
 Smerinthus ocellata (Linnaeus, 1758)
 Sphinx ligustri Linnaeus, 1758
 Sphinx pinastri Linnaeus, 1758

Stathmopodidae 
  (Linnaeus, 1761)

Tineidae 
  Kocak, 1981
  (Lienig & Zeller, 1846)
  (Pierce & Metcalfe, 1938)
  (Fabricius, 1794)
  (Hübner, 1813)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Hübner, 1796)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Denis & Schiffermuller, 1775)
  (Haworth, 1828)
  (Linnaeus, 1758)
  (Zeller, 1839)
  (Clerck, 1759)
  (Zeller, 1852)
  (Clemens, 1859)
  (Fabricius, 1787)
  (Mann, 1867)
  (Linnaeus, 1758)
  (Fabricius, 1794)
  Wocke, 1877
  (Zagulajev, 1955)
  Linnaeus, 1758
  Thunberg, 1794
  (Hummel, 1823)
  (Sodoffsky, 1830)
  (Hübner, 1796)
  (Linnaeus, 1758)

Tischeriidae 
 Coptotriche angusticollella (Duponchel, 1843)
 Coptotriche marginea (Haworth, 1828)
 Tischeria decidua Wocke, 1876
 Tischeria ekebladella (Bjerkander, 1795)

Tortricidae 
  (Haworth, 1811)

Yponomeutidae 
 Cedestis gysseleniella Zeller, 1839
 Cedestis subfasciella (Stephens, 1834)
 Euhyponomeuta stannella (Thunberg, 1788)
 Ocnerostoma piniariella Zeller, 1847
 Swammerdamia caesiella (Hübner, 1796)
 Swammerdamia pyrella (Villers, 1789)
 Yponomeuta cagnagella (Hübner, 1813)
 Yponomeuta evonymella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta irrorella (Hübner, 1796)
 Yponomeuta malinellus Zeller, 1838
 Yponomeuta padella (Linnaeus, 1758)
 Yponomeuta plumbella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Yponomeuta rorrella (Hübner, 1796)

Ypsolophidae 
 Ochsenheimeria taurella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ochsenheimeria vacculella Fischer von Röslerstamm, 1842
 Ypsolopha asperella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha dentella (Fabricius, 1775)
 Ypsolopha falcella (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Ypsolopha mucronella (Scopoli, 1763)
 Ypsolopha scabrella (Linnaeus, 1761)
 Ypsolopha sequella (Clerck, 1759)

Zygaenidae 
 Adscita statices (Linnaeus, 1758)
 Jordanita globulariae (Hübner, 1793)
 Rhagades pruni (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena carniolica (Scopoli, 1763)
 Zygaena cynarae (Esper, 1789)
 Zygaena laeta (Hübner, 1790)
 Zygaena minos (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena purpuralis (Brunnich, 1763)
 Zygaena angelicae Ochsenheimer, 1808
 Zygaena ephialtes (Linnaeus, 1767)
 Zygaena filipendulae (Linnaeus, 1758)
 Zygaena lonicerae (Scheven, 1777)
 Zygaena loti (Denis & Schiffermuller, 1775)
 Zygaena osterodensis Reiss, 1921
 Zygaena viciae (Denis & Schiffermuller, 1775)

Посилання 
 Fauna Europaea

Комахи Європи

Списки лускокрилих